Mysingen kan syfta på:
Mysingen, fjärd i Stockholms skärgård,  (238,2 km²)

Mysingen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Mysingen, Östergötland, sjö i Söderköpings kommun,  (4,51 ha)
Stora Mysingen, Östergötland, sjö i Söderköpings kommun,  (8,36 ha)
Mysingen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (16,5 ha)
Lilla Mysingen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (8,39 ha)
Stora Mysingen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (14,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn